Тремембе:

 Тремембе — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Тремембе — народ, который проживает на атлантическом побережье в городе Альмофала, в 150 км к северо-западу от муниципалитета Форталеза, в муниципалитете Итарема штата Сеара в Бразилии.
 Тремембе — мёртвый неклассифицированный язык, на котором раньше говорил народ тремембе.